Atwater (Californië), een plaats in de Verenigde Staten
Atwater (metrostation), in de Canadese stad Montreal
Atwater (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten